

Побрджани — населений пункт в громаді Доні-Вакуф, Середньобоснійський кантон.
 Побрджани — населений пункт в громаді Козарська Дубиця, регіон Прієдор.
 Побрджани — населений пункт в громаді Костайніца, Республіка Сербська.

Побрджани — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Суня.
 Побрджани — населений пункт в Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Чазма.
 Подбрджани-Вояковацькі — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.